Selišče (Dolenjske Toplice), een plaats in de Sloveense gemeente Dolenjske Toplice
 Selišče (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin